

Patronymes 
Kazanski (masculin ; ) ou Kazanskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alla Kazanskaïa (1920-2008), actrice russe ; 
 Gennadi Kazanski (1910-1983), réalisateur soviétique ;  
 Michel Kazanski (1953-), archéologue et historien français ;
 Nikolaï Kazanski (1952-), philologue et helléniste russe.

Patronyme russe